Суперкубок Узбекистану з футболу 1999  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 серпня 1999 року між чемпіоном клубом Пахтакор та володарем кубка Узбекистану клубом Навбахор.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf

1999
Узбекистан
Серпень 1999
1999 в узбецькому спорті